Радомско — имя собственное.

 Радомско — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Радомщанский повят.
 Радомско — промежуточная товарно-пассажирская железнодорожная станция в городе Радомско.
 Радомско — футбольный клуб из города Радомско.
 Радомско — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство.